

Sigle 
 Measles Mumps Rubella – morbillo parotite rosolia, da cui il vaccino MMR trivalente
 MisMatch Repair – meccanismo di riparazione del DNA

Codici 
 MMR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Austin Camp Maybry Ahp (Stati Uniti)
 MMR – codice vettore ICAO di Musrata Air Transport
 mmr – codice ISO 639-3 della lingua xiangxi miao occidentale
 MMR – codice ISO 3166-1 alpha-3 della Birmania